El término Gran Cisma se refiere a una de las dos divisiones en la historia del Cristianismo:

 Comúnmente se refiere al Cisma de Oriente y Occidente, el evento que separó a la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica en el  (1054).
 El segundo gran conflicto religioso ocurrido dentro de la Iglesia católica, el Cisma de Occidente, en el  (1378), cuando tres personas se disputaron el papado simultáneamente.

Conflictos religiosos